Тупики — многозначный термин:

 Тупики (Fratercula) — род птиц из семейства чистиковых.
 Тупики — множественное число слова тупик.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Тупики — деревня в Лиозненском районе Витебской области.

Россия 
 Тупики — деревня в Спировском районе Тверской области.
 Тупики — деревня в Удомельском районе Тверской области.